Mental kan avse:

 Mental (TV-serie) – en spansktalande TV-serie producerad av Fox för Latin-Amerika, Europa och Asien
Känsla – en psykisk reaktion på något som föregått
Medvetande – 
Medvetandefilosofi – en gren av filosofin som studerar medvetandets natur
Tänkande – de medvetna processer som ständigt pågår i människans psyke
Psyke – en sammanfattande benämning som betecknar en individs själ eller medvetande

Se även
Hjärna
Kognitionsvetenskap